Türkenmarsch ist eine Bezeichnung für mehrere Musikstücke oder Stilrichtungen:

 Janitscharenmusik, Militärmusik im Osmanischen Reich
 Klaviersonate Nr. 11 (Mozart), Musikstück von Wolfgang Amadeus Mozart